Asteroideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W świetle współczesnej wiedzy o powiązaniach filogenetycznych w obrębie astrowatych, przyjmowana jest pozycja systematyczna i podział zdefiniowany przez Panero i Funk w 2002, później aktualizowany, stosowany także przez Angiosperm Phylogeny Website. W ujęciu takim podrodzina obejmuje 70% zróżnicowania gatunkowego całej rodziny astrowatych. Dawniej Asteroideae nazywane rurkokwiatowymi (też Tubuliflorae) stanowiły jedną z dwóch podrodzin astrowatych (przeciwstawianą języczkokwiatowym Lactucoideae = Liguliflorae) i tak też jeszcze przedstawiany jest zwykle podział astrowatych w polskojęzycznych podręcznikach akademickich. W ujęciu takim rurkokwiatowe mają charakter parafiletyczny (Cichorioideae odpowiadające języczkokwiatowym są kladem zagnieżdżonym w obrębie rurkokwiatowych) i dlatego przez taksonomów są one obecnie wąsko definiowane.

Systematyka

Pozycja systematyczna podrodziny 
Pozycja systematyczna w kladogramie astrowatych w ujęciu Mandel i in. (2019):

Podział systematyczny podrodziny 
W 2008 roku w ujęciu Panero i Funk podrodzina dzielona była na trzy główne linie rozwojowe określane rangą nadplemion. W 2019 Mandel i in. zrekonstruowali drzewo filogenetyczne astrowatych wyróżniając w obrębie podrodziny Asteroideae dwa główne klady:

Senecioneae 

Plemię Senecioneae Cass. (1819) postrzegane było jako klad bazalny podrodziny Asteroideae lub jeden z trzech głównych kladów tej podrodziny (znajdujących się w politomii). Dalsze analizy filogenetyczne umieściły to plemię jednak w pozycji siostrzanej względem plemienia Anthemideae w obrębie jednego z dwóch głównych kladów w obrębie podrodziny. Rośliny tu zaliczane występują na całym świecie, centra zróżnicowania mają w Afryce południowej, w Ameryce Środkowej, w Andach oraz w południowo-wschodniej Azji. We florze Polski reprezentantami są rodzaje: erechtites, lepiężnik, miłosna, omieg, podbiał, podbiałek, starzec. Rośliny z kilku kolejnych rodzajów bywają uprawiane (np. języczka).

Wykaz rodzajów:

Doroniceae 
Plemię Doroniceae Panero wyodrębnione zostało jako takson monotypowy w 2005 roku. Wcześniej zaliczany tu rodzaj włączany był do plemienia Senecioneae.
 Doronicum L. – omieg

Calenduleae 

Plemię Calenduleae Cass. stanowi klad bazalny nadplemienia Asterodae. Rośliny tu klasyfikowane występują naturalnie w Afryce (centrum zróżnicowania w Afryce południowej), tylko rodzaj nagietek rozprzestrzenił się poza kontynent afrykański sięgając Europy środkowej i południowo-zachodniej Azji. Rośliny tu zaliczane nie wykształcają puchu kielichowego. Częsta jest także heterokarpia – wykształcanie różnokształtnych owoców na tej samej roślinie. 

Wykaz rodzajów:

Gnaphalieae 

Plemię Gnaphalieae (Cass.) Lecoq & Juillet (1831) obejmuje rośliny z centrami występowania na wszystkich kontynentach półkuli południowej. Łuski okrywy kwiatostanu są zwykle błoniaste, często jaskrawo zabarwione, liście całobrzegie. W polskiej florze przedstawicielami są: kocanki, szarota, szarotka, ukwap. 

Wykaz rodzajów:

Anthemideae 

Plemię Anthemideae Cass. (1819) obejmuje rośliny o liściach zwykle silnie podzielonych i posiadających charakterystyczny zapach. Listki okrywy zwykle błoniasto obrzeżone. Centra występowania to południowa Afryka, obszar śródziemnomorski i Azja środkowa. W polskiej florze przedstawicieli mają rodzaje: bylica, jastrun, maruna, rumian, rumianek, wrotycz, złocień.

Wykaz rodzajów:

Astereae 

Plemię Astereae Cass. (1819) obejmuje astrowate, których dno kwiatowe jest zwykle nagie, listki otaczające okrywę ułożone są w 3–5 rzędach. Rośliny występują na całym świecie, największe zróżnicowanie osiągając w Afryce, Ameryce Północnej i w Australii.

 Wykaz rodzajów w układzie podplemion
Podplemię Afroasterinae G.L. Nesom
 Afroaster Manning & Goldblatt

Podplemię Asterinae (Cass.) Dumort.

Podplemię Astranthiinae G.L.Nesom
 Astranthium Nutt.
 Dichaetophora A.Gray
 Townsendia Hook.

Podplemię Baccharidinae Less.

Podplemię Bellidinae Willk.

Podplemię Boltoniinae G.L.Nesom
 Batopilasia G.L.Nesom & Noyes
 Boltonia L'Hér. – boltonia
 Chloracantha G.L.Nesom, Y.B.Suh, D.R.Morgan, S.D.Sundb. & B.B.Simpson

Podplemię Brachyscominae G.L.Nesom

Podplemię Celmisiinae Saldivia

Podplemię Chaetopappinae G.L.Nesom
 Chaetopappa DC.
 Monoptilon Torr. & A.Gray

Podplemię Chamaegerinae G.L. Nesom
 Chamaegeron Schrenk
 Lachnophyllum Bunge

Podplemię Chiliotrichinae Bonif.

Podplemię Chrysopsidinae G.L.Nesom

Podplemię Conyzinae Horan.

Podplemię Denekiinae G.L. Nesom
 Denekia Thunb.

Podplemię Doellingeriinae G.L. Nesom
 Doellingeria Nees
 Eucephalus Nutt.

Podplemię Egletinae G.L. Nesom
 Egletes Cass.

Podplemię Eschenbachiinae G.L. Nesom
 Eschenbachia Moench.
 Psiadia Jacq. ex Willd.
 Thespis DC.

Podplemię Formaniinae G.L. Nesom
 Formania W.W.Sm. & J.Small

Podplemię Geissolepinae G.L. Nesom
 Geissolepis B.L.Rob.

Podplemię Grangeinae Benth.

Podplemię Gutiereziinae G.L. Nesom

Podplemię Homochrominae Benth.

Podplemię Ionactinae G.L. Nesom
 Ionactis Greene

Podplemię Iranoasterinae G.L. Nesom
 Iranoaster Kaz.-Osaloo, Farhani & Mozaff.

Podplemię Lagenophorinae G.L. Nesom

Podplemię Machaerantherinae G.L.Nesom

Podplemię Madagasterinae G.L. Nesom

Podplemię Mairiinae G.L. Nesom
 Mairia Nees

Podplemię Nannoglottidinae G.L. Nesom
 Nannoglottis Maxim.

Podplemię Oclemininae G.L. Nesom
 Oclemena Greene

Podplemię Oritrophiinae G.L. Nesom
 Novenia S.E.Freire
 Oritrophium (Kunth) Cuatrec.

Podplemię Pentachaetinae G.L.Nesom

Podplemię Printziinae G.L. Nesom
 Printzia Cass.

Podplemię Pteroniinae G.L. Nesom
 Pteronia L.

Podplemię Solidagininae O.Hoffm.

Podplemię Symphyotrichinae G.L.Nesom

Inuleae 

Plemię Inuleae Cass. (1819) obejmuje dwa klady określane jako podplemiona Inulinae i Plucheinae. Do tego pierwszego należą rośliny o kwiatach zwykle żółtych, występujące głównie w obszarze śródziemnomorskim, w Afryce północnej i wschodniej oraz w Azji południowo-zachodniej. Drugie podplemię obejmuje rośliny o kwiatach zwykle purpurowych i jego przedstawiciele spotykani są na całym świecie w strefie klimatu ciepłego. W polskiej florze występują jako gatunki rodzime przedstawiciele rodzajów pierwszego z podplemion – oman i płesznik, dziczeje tu także smotrawa okazała.

Wykaz rodzajów:

Athroismeae 

Plemię Athroismeae Panero (2002) obejmuje 9 rodzajów spotykanych w Afryce i Australii.

Wykaz rodzajów:

Feddeeae 
Plemię Feddeeae to takson monotypowy z rodzajem endemicznym dla Kuby. Rośliny mają skórzaste, całobrzegie liście i jednakowe, białe kwiaty tworzące niewielkie kwiatostany.
 Feddea Urb.

Helenieae 

Plemię Helenieae Benth. & Hook. (1832) obejmuje rośliny występujące na kontynentach amerykańskich, z centrum zróżnicowania w południowo-zachodniej Ameryce Północnej. W Europie środkowej niektórzy przedstawiciele są uprawiani (np. gailardia oścista, nadobna i dzielżan jesienny).

Wykaz rodzajów:

Coreopsideae 

Plemię Coreopsideae Lindl. (1829) obejmuje rodzaje występujące przede wszystkim w Ameryce Północnej i Południowej. Jedyny rodzaj mający naturalnych przedstawicieli we florze Europy środkowej to uczep. Poza tym uprawiane są tu gatunki m.in. z rodzaju nachyłek, kosmos i dalia.

Wykaz rodzajów:

Neurolaeneae 

Plemię Neurolaeneae Rydb. (1927) obejmuje rośliny o łodygach dętych, korzeniących się w węzłach. Występują głównie w strefie tropikalnej Nowego Świata, kilka gatunków rośnie w tropikach Starego Świata.

Wykaz rodzajów:

Tageteae 

Plemię Tageteae Cass. (1819) obejmuje rodzaje występujące w strefie klimatu ciepłego i w tropikach Nowego Świata, tylko jeden gatunek z rodzaju Flaveria rośnie poza tym w Australii. Rośliny wyróżniają się specyficznym zapachem monoterpenów i często wyraźnie i mocno żebrowanymi niełupkami. Należący tu rodzaj aksamitka obejmuje gatunki popularne w uprawie, m.in. w Europie środkowej.

Wykaz rodzajów:

Chaenactideae 

Plemię Chaenactideae B. G. Baldwin (2002) obejmuje tylko trzy rodzaje spotykane w zachodniej części Ameryki Północnej, głównie w Kalifornii.

Wykaz rodzajów:
 Chaenactis DC.
 Dimeresia A.Gray
 Orochaenactis Coville

Bahieae 

Plemię Bahieae B.G. Baldwin (2002) obejmuje rośliny najbardziej zróżnicowane na południowym zachodzie Ameryki Północnej, poza tym występujące w Ameryce Południowej, Afryce tropikalnej i na wyspach południowego Pacyfiku.

Wykaz rodzajów:

Polymnieae 
Plemię Polymnieae (H. Rob.) Panero (2002) obejmuje tylko jeden rodzaj roślin o naprzeciwległych liściach, występujących we wschodniej części Ameryki Północnej. 
 Polymnia L.

Heliantheae 

Plemię Heliantheae Cass. (1819) obejmuje rośliny występujące głównie w tropikach i klimacie umiarkowanym na obu kontynentach amerykańskich. Z plemienia tego pochodzi szereg rodzajów, których przedstawiciele są popularni w uprawie, także w Europie środkowej – np. cynia, jeżówka, słonecznik. Należy tu także wiele roślin inwazyjnych w Europie, np. z rodzajów ambrozja, iwa, rudbekia, rzepień.

Wykaz rodzajów:

Millerieae 

Plemię Millerieae obejmuje rośliny o liściach zwykle naprzeciwległych i gruczołowato owłosionych. Zasięg geograficzny obejmuje przede wszystkim Meksyk i północne Andy, gdzie jest największe zróżnicowanie przedstawicieli. Poza tym rośliny te występują w tropikach całego świata. W Europie środkowej inwazyjne są gatunki z rodzaju żółtlica.

Wykaz rodzajów:

Perityleae 

Plemię Perityleae B.G. Baldwin (2002) obejmuje rosnące wśród skał byliny i krzewy o gruczołowatych liściach. Występują one głównie na terenach pustynnych południowo-zachodniej części Ameryki Północnej, poza tym w Andach i na wyspach Desventuradas.

Wykaz rodzajów:

Eupatorieae 

Plemię Eupatorieae Cass. 1819 obejmuje rośliny, które łączy specyficzny skład chemiczny wydzieliny miodników, poza tym posiadają one zwykle liście naprzeciwległe, koszyczki dyskowate, kwiaty promieniste o barwie białej, różowej do fioletowej (nigdy żółtej). Przedstawiciele występują na półkuli zachodniej z kilkoma rodzajami rozpowszechnionymi w całych tropikach. W Europie środkowej dziko rośnie tylko sadziec konopiasty, uprawiane są też gatunki z rodzajów żeniszek, liatra, też sadziec purpurowy.

Wykaz rodzajów:

Madieae 

Plemię Madieae reprezentowane jest głównie we florze zachodniej Ameryki Północnej (zwłaszcza w Kalifornii). Jedyny przedstawiciel we florze Europy środkowej należy do rodzaju arnika. 

Wykaz rodzajów:

Przypisy